Хомейер () — фамилия.

Фамилия
  (1918—2001) — американский автогонщик.
 Хомейер, Скип (1930—2017) — американский актёр кино и телевидения.

См. также
 Хомайер